Plusieurs villes ou communes possèdent une rue en l'honneur de Victor Allard :
 Rue Victor Allard à Bruxelles
 Rue Victor-Allard à Lille